HLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Force Base, Hultsfred, Svezia